1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1998./99. je predstavljala drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice 
 1.A HRL 1998./99.
 2. HRL 1998./99.
 Hrvatski kup 1998./99.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

1998-99
ž-1B